Królewo ist der Name mehrerer polnischer Orte:
 in der Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Królewo (Morąg) (deutscher Name: Königsdorf, Kreis Mohrungen/Ostpreußen)
 in der Woiwodschaft Masowien:
 Królewo (Joniec)
 in der Woiwodschaft Pommern:
 Królewo (Stare Pole) (Königsdorf, Kreis Marienburg/Westpreußen)
 in der Woiwodschaft Westpommern:
 Królewo (Postomino) (Krolow, Kreis Schlawe/Pommern)

Siehe auch: Królewo Malborskie, Królewice